

Anno 
 179 o 179 a.C.

Codici 
 179 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monte Generoso nel Canton Ticino

Matematica 
 179 – numero